Пренко — фамилия. Известные носители:

 Пренко, Анастасия (род. 1993) — туркменская теннисистка.
 Пренко, Анатолий Савельевич (род. 1940) — русский писатель, журналист, общественный деятель.